de geesteswetenschappen
 klassieke taalkunde
 klassieke letterkunde
 humaniora (onderwijs), onderwijstype, de voorganger van het tegenwoordige algemeen secundair onderwijs (aso) in Vlaanderen